Коцюбинская — украинская фамилия.

 Коцюбинская, Вера Устиновна (1863—1921) — русская и украинская революционерка и общественный деятель, жена писателя Михаила Коцюбинского.
 Коцюбинская, Ирина Михайловна (1899—1977) — дочь писателя Михаила Коцюбинского, кандидат филологических наук.
 Коцюбинская, Михайлина Фоминична (1931—2011) — советский филолог и литературовед, активная участница движения шестидесятников.

См. также 
 Коцюбинский
 Коцюба